Манойло — славянская фамилия.

Известные носители 
 Манойло, Андрей Викторович (род. 1975) — российский политолог, профессор.
 Манойло, Николай Фёдорович (1927—1998) — советский украинский оперный певец (баритон), народный артист СССР, профессор.